Andrei Coroian (Aranyosgyéres, 1991. január 28. –) román labdarúgó.

Sikerei, díjai 

FC Bihor Oradea:
Román labdarúgó-bajnokság (másodosztály) : 2010-11

Források
 Andrei Coroian oldala a Transfermarkt.com-on

Román labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A CF Liberty Salonta labdarúgói
A Brescia Calcio labdarúgói
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
1991-ben született személyek
Élő személyek
Aranyosgyéresiek